La course des onze villes peut faire référence à : 

 L'Elfstedentocht, célèbre course d'endurance de patinage de vitesse aux Pays-Bas
 une course cycliste néerlandaise, la Friese Elfstedentocht 
 une course cycliste belge, aussi nommée circuit ou tour des onze villes.